Wintersteiger steht für:

 Wintersteiger (Unternehmen), österreichisches Unternehmen aus Ried im Innkreis

Wintersteiger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Wintersteiger (1900–1990), österreichischer Gauleiter von Salzburg